Die Squash Pro Reunion 2011 fanden vom 20. bis 25. Juni 2011 in Saint-Pierre, Réunion statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie International 25. Es war mit 25.000 US-Dollar dotiert.
 
Im Finale traf Mohamed Elshorbagy auf Thierry Lincou, den er mit 5:11, 11:5, 11:4, 10:12 und 15:13 bezwang. Dies war Elshorbagys dritter Titelgewinn auf der PSA World Tour.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Geoffrey Demont einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2010/11
Sportveranstaltung auf Réunion
Squashturnier in Frankreich
Sport (Saint-Pierre, Réunion)
Squashturnier in Afrika